
Termin -{PEA}- ima više značenja.
 Fenetilamin
 Palmitoiletanolamid